Il doppio del torneo di tennis UTC Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michail Elgin e Aleksandr Krasnoruckij che hanno battuto in finale Serhij Bubka e Serhij Stachovs'kyj 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Aleksandr Krasnoruckij (Campioni)
 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (finale)

 Matthias Bachinger /  Daniel Brands (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili /  Denis Macukevič (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

UTC Open 2008